Jean Lafont est un nom porté par :
 Jean Lafont (1835-1908), homme politique français ;
 Jean Lafont (1922-2017), manadier français.